Medizinstatistik steht für:

 Biostatistik
 Gesundheitsstatistik, siehe Public Health #Gesundheitsstatistik und Epidemiologie

Siehe auch:
 Gesundheitsberichterstattung (früher Medizinalstatistik)